Джамме — фамилия. Известные носители:
 Джамме, Абду (род. 1986) — гамбийский футболист.
 Джамме, Яйя (род. 1965) — глава Гамбии (1994—2017).